Amphoe Mueang Lop Buri (Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Südwesten der Provinz Lop Buri. Die Provinz Lop Buri liegt in der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Westen im Uhrzeigersinn): die Amphoe Tha Wung, Ban Mi, Khok Samrong und Phatthana Nikhom der Provinz Lop Buri, die Amphoe Phra Phutthabat, Nong Don und Don Phut der Provinz Saraburi, Amphoe Ban Phraek der Provinz Ayutthaya sowie Amphoe Chaiyo der Provinz Ang Thong.

Die Entfernung zur Hauptstadt Bangkok beträgt etwa 150 Kilometer.

Ausbildung 
In Amphoe Mueang Lop Buri befindet sich die Rajabhat-Universität Thepsatri.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Lop Buri ist in 24 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 223 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Lopburi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Hin und Teilen des Tambon Thale Chup Son.
 Khao Sam Yot (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khao Sam Yot.

Es gibt sechs Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Kok Ko (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kok Ko.
 Pa Tan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pa Tan.
 Khok Tum (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Khok Tum, Nikhom Sang Ton-eng.
 Khao Phra Ngam (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khao Phra Ngam.
 Tha Sala (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Sala.
 Thanon Yai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Thanon Yai.

Außerdem gibt es 14 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Thale Chup Son (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Thale Chup Son.
 Kong Thanu (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kong Thanu.
 Khok Kathiam (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Kathiam.
 Khok Lam Phan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Lam Phan.
 Ngio Rai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ngio Rai.
 Don Pho (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Don Pho.
 Talung (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Talung.
 Tha Khae (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Khae.
 Bang Khan Mak (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Khan Mak.
 Ban Khoi (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Ban Khoi, Si Khlong.
 Thai Talat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Thai Talat.
 Phrommat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phrommat.
 Pho Kao Ton (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pho Kao Ton.
 Pho Tru (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pho Tru.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Weitere Informationen zum Amphoe Mueang Lop Buri von amphoe.com (in Thai)

Mueang Lop Buri